Farsta (stadsdeel), een stadsdeel van de Zweedse hoofdstad Stockholm
 Farsta (district), een district in het gelijknamige stadsdeel
 Farsta (metrostation), een metrostation in Zweedse hoofdstad Stockholm